Albatros D.V () — немецкий одноместный истребитель-полутораплан цельнодеревянной конструкции. Сконструирован Робертом Теленом как усовершенствованная версия истребителя Albatros D.IV. Использовался на фронте и в лётных школах.

Дальнейшим развитием Albatros D.V стал принятый на вооружение в октябре 1917 года истребитель D.Va.

Albatros D.V является потомком очень удачного одноместного скаута Albatros D.III. Albatros D.V сохранил схему полутораплана (нижнее крыло имеет меньшую хорду чем верхнее. Это давало большую манёвренность, за счёт снижения прочности конструкции). В D.V фюзеляж имел овальную форму в поперечном сечении (D III имел плоские борта), таким образом изменилось крепление нижнего крыла к фюзеляжу. Нижние крылья прикреплялись не напрямую к фюзеляжу, а с помощью специальных брусков, которые нивелировали кривизну фюзеляжа в месте крепления. Это крепление оказалось неудачным и стало впоследствии ахиллесовой пятой машины. Когда самолёт входил в крутое пикирование, нагрузки заставляли крыло изгибаться (это особенность полуторапланов), деформации передавались на бруски и те разрушались, что приводило к крушению и гибели пилотов. Решение этой проблемы так и не было найдено, и в результате пилоты сильно проигрывали противнику, который мог сбежать войдя в пикирование.

Кроме того, лётные характеристики D.V почти не отличались от лётных характеристик D III, который он должен был заменить. Тем не менее ВВС Германии нуждались в самолётах и вплоть до ноября 1918 года продолжали использовать усиленную версию D.V — D.Va.

Технические характеристики 

Albatros D.Va

Варианты окраски

Литература 
 de Agostini. Мировая Авиация. Albatros L.24 (D.V и D.Va)
 Вячеслав Кондратьев. Истребители Первой мировой войны
 Pilots and Planes of the First Air War
 Jane’s Fighting Aircraft of World War I
 Windsock. Raymond Rimell. Albatros DV
 Squadron/Signal. John F. Connors. Albatros Fighters in Action

См. также 
 Albatros D.IV

Ссылки 
 Albatros D.V — Airwar.ru

Бипланы
Самолёты Albatros
Истребители Первой мировой войны
Истребители Германии